Puddington peut désigner :
 Puddington, un village du Cheshire, en Angleterre ;
 , un village du Devon, en Angleterre.